Juristenlatein steht für:

 umgangssprachlich die juristische Fachsprache
 Latein im Recht